Urechinus är ett släkte av sjöborrar. Urechinus ingår i familjen Urechinidae. 

Urechinus är enda släktet i familjen Urechinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöborrar
Urechinus